Aghasi Khanjian, primo segretario del partito comunista armeno
Arsinée Khanjian, attrice canadese
Khandjyan, città armena